Натуральне число 1761
 1761 рік до нашої ери
 1761 рік нашої ери